ОРТ:
 ОРТ — Общественное российское телевидение, название Первого канала с 1 апреля 1995 по 1 сентября 2002 года.
 Не путать с ОТР — Общественное телевидение России
 ОРТ — Общество ремесленного труда, благотворительная организация, созданная в поддержку еврейства Царской России
 ОРТ — Объединённая Республика Танзания
 ОРТ — Общереспубликанское тестирование учеников 11-х классов школ Кыргызстана. Аналог российского ЕГЭ
 ОРТ — Общественное Рыбинское телевидение
 ОРТ — Оренбургское региональное телевидение

См. также 
 Орт